

Sens général

Organisations 
 Massachusetts Institute of Technology, institut de recherche et université américains ;
 Licence MIT : licence de logiciel libre et Open Source ;
 MIT Blackjack Team, joueurs de blackjack ;
 MIT Media Lab, laboratoire ;
 MIT Press, maison d'édition universitaire américaine ;
 MIT/GNU Scheme : en informatique,  langage de programmation en intelligence artificielle ;
 Millî İstihbarat Teşkilatı, le service de renseignement de la Turquie ;
 , la plus ancienne association de personnes transgenre en Italie.

Lieux 
 Mit-Rahineh, ancienne métropole de l'Égypte antique ;
 Mit Halfa, village d'Égypte.

Autres 
 Monoiodotyrosine, un acide aminé précurseur des hormones thyroïdiennes ;
 Méthylisothiazolinone, conservateur utilisé dans les produits de soin ;
 Gangpol & Mit, duo musical français.

en allemand (au sens de « avec ») 

 Gespräch mit dem Biest (Dialogue ou conversation avec la Bête), film allemand de 1996
 Gott mit Uns (Dieu est avec nous), devise militaire allemande
 Gesellschaft mit beschränkter Haftung ( GmbH)
 Mit brennender Sorge, encyclique de Pie XI, en 1937
 Mit Fried und Freud ich fahr dahin  ("Je pars en paix et joie")
 Der Friede sei mit dir (La paix soit avec toi) et Er rufet seinen Schafen mit Namen (il appelle par leur nom les brebis),  cantates religieuses de Jean-Sébastien Bach
 Mit Fried und Freud, musique funèbre de Dietrich Buxtehude en 1671
 Die Sendung mit der Maus (le programme avec la souris), émission germanophone éducative pour enfants